20. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 19. 1. – 4. 2. v Německu.

Mistrovství se zúčastnilo 24 mužstev, rozdělených do osmi čtyřčlenných skupin. První dva týmy postoupily do dvou osmifinálových skupin, týmy z prvního až čtvrtého místa postoupily do play off, ostatní hráli o umístění. Mistrem světa se stalo Německo.

Výsledky a tabulky

Základní skupiny

Skupina A 

 Slovinsko –  Grónsko 35:21 (17:9)

20. Januar 2007 (18:00) - Wetzlar

 Tunisko –  Kuvajt 34:23 (14:11)

20. Januar 2007 (20:00) - Wetzlar

 Grónsko –  Tunisko 20:36 (4:17)

21. Januar 2007 (16:00) - Wetzlar

 Kuvajt –  Slovinsko 23:33 (11:17)

21. Januar 2007 (18:00) - Wetzlar

 Kuvajt –  Grónsko 39:27 (19:13)

22. Januar 2007 (18:00) - Wetzlar

 Tunisko –  Slovinsko 27:34 (14:16)

22. Januar 2007 (20:00) - Wetzlar

Skupina B 

 Island –  Austrálie 45:20 (26:9)

20. ledna 2007 (16:00) - Magdeburg

 Francie –  Ukrajina 32:21 (17:8)

20. ledna 2007 (18:00) - Magdeburg

 Austrálie –  Francie 10:47 (5:25)

21. ledna 2007 (16:00) - Magdeburg

 Ukrajina –  Island 32:29 (12:13)

21. ledna 2007 (18:00) - Magdeburg

 Ukrajina –  Austrálie 37:18 (18:8)

22. ledna 2007 (18:00) - Magdeburg

 Francie –  Island 24:32 (8:18)

22. ledna 2007 (20:00) - Magdeburg

Skupina C (Berlin, Halle/Westfalen) 

 Německo –  Brazílie 27:22 (12:10)

19. ledna 2007 (17:30)

 Polsko –  Argentina 29:15 (12:9)

20. ledna 2007 (19:30)

 Brazílie –  Polsko 23:31 (13:15)

21. ledna 2007 (15:30)

 Argentina –  Německo 20:32 (11:17)

21. ledna 2007 (17:30)

 Německo –  Polsko 25:27 (12:14)

22. ledna 2007 (17:00)

 Brazílie –  Argentina 20:22 (10:7)

22. ledna 2007 (19:30)

Skupina D 

 Česko –  Katar 37:23 (18:11)

20. ledna 2007 (15:45) - Brémy

 Španělsko –  Egypt 33:29 (16:16)

20. ledna 2007 (18:00) - Brémy

 Katar –  Španělsko 18:41 (9:21)

21. ledna 2007 (15:45) - Brémy

 Egypt –  Česko 30:31 (17:17)

21. ledna 2007 (18:00) - Brémy

 Egypt –  Katar 35:24 (14:11)

22. ledna 2007 (18:00) - Brémy

 Španělsko –  Česko 35:29 (19:15)

22. ledna 2007 (20:00) - Brémy

Skupina E 

 Norsko –  Angola 41:13 (21:8)

20. ledna 2007 (18:15) - Kiel

 Dánsko –  Maďarsko 29:30 (11:13)

20. ledna 2007 (20:15) - Kiel

 Angola –  Dánsko 20:39 (12:18)

21. ledna 2007 (18:15) - Kiel

 Maďarsko –  Norsko 25:22 (15:12)

21. ledna 2007 (20:15) - Kiel

 Maďarsko –  Angola 34:31 (19:15)

22. ledna 2007 (18:15) - Kiel

 Dánsko –  Norsko 27:25 (15:13)

22. ledna 2007 (20:15) - Kiel

Skupina F 

 Chorvatsko –  Maroko 35:22 (16:9)

20. ledna 2007 (16:00) - Stuttgart

 Rusko –  Jižní Korea 32:32 (15:17)

20. ledna 2007 (18:00) - Stuttgart

 Maroko –  Rusko 19:35 (7:15)

21. ledna 2007 (16:00) - Stuttgart

 Jižní Korea –  Chorvatsko 23:41 (9:20)

21. ledna 2007 (18:00) - Stuttgart

 Maroko –  Jižní Korea 19:32 (9:14)

22. ledna 2007 (18:00) - Stuttgart

 Chorvatsko –  Rusko 32:27 (16:10)

22. ledna 2007 (20:00) - Stuttgart

Osmifinále

Skupina A (Halle/Westfalen, Dortmund) 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

 Slovinsko –  Německo 29:35 (14:17)

24. ledna 2007 (17:30)

 Tunisko –  Island 30:36 (19:16)

24. ledna 2007 (17:30)

 Francie –  Polsko 31:22 (11:12)

24. ledna 2007 (19:30)

 Tunisko –  Německo 28:35 (11:19)

25. ledna 2007 (16:30)

 Polsko –  Island 35:33 (12:14)

25. ledna 2007 (18:30)

 Francie –  Slovinsko 33:19 (18:10)

25. ledna 2007 (20:30)

 Francie –  Německo 26:29 (9:14)

27. ledna 2007 (16:30)

 Island –  Slovinsko 32:31 (17:15)

27. ledna 2007 (18:00)

 Polsko –  Tunisko 40:31 (17:13)

27. ledna 2007 (20:00)

 Německo –  Island 33:28 (17:11)

28. ledna 2007 (15:30)

 Slovinsko –  Polsko 27:38 (13:17)

28. ledna 2007 (17:30)

 Francie –  Tunisko 28:26 (18:11)

28. ledna 2007 (19:30)

Skupina B 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze základní skupiny.

 Česko –  Maďarsko 25:28 (10:17)

24. ledna 2007 (16:15) - Mannheim

 Španělsko –  Rusko 33:29 (17:15)

24. ledna 2007 (18:15) - Mannheim

 Dánsko –  Chorvatsko 26:28 (12:15)

24. ledna 2007 (20:15) - Mannheim

 Česko –  Rusko 26:30 (14:12)

25. ledna 2007 (16:15) - Mannheim

 Chorvatsko –  Maďarsko 25:18 (12:8)

25. ledna 2007 (18:15) - Mannheim

 Dánsko –  Španělsko 27:23 (15:11)

25. ledna 2007 (20:15) - Mannheim

 Chorvatsko –  Česko 31:29 (14:12)

27. ledna 2007 (16:15) - Mannheim

 Maďarsko –  Španělsko 31:33 (15:17)

27. ledna 2007 (18:15) - Mannheim

 Dánsko –  Rusko 26:24 (16:14)

27. ledna 2007 (20:15) - Mannheim

 Španělsko –  Chorvatsko 28:29 (16:11)

28. ledna 2007 (16:15) - Mannheim

 Rusko –  Maďarsko 26:25 (12:15)

28. ledna 2007 (18:15) - Mannheim

 Dánsko –  Česko 33:29 (17:15)

28. ledna 2007 (20:15) - Mannheim

Play off

Čtvrtfinále 
 Německo –  Španělsko 	27:25	(15:12)

30. ledna 2007 (17:50) - Kolín nad Rýnem

 Francie –  Chorvatsko 	21:18	(10:9)

30. ledna 2007 (20:00) - Kolín nad Rýnem

 Polsko –  Rusko 28:27	(16:14)

30. ledna 2007 (17:30) - Hamburg

 Dánsko –  Island	42:41pp	(16:17, 34:34)

30. ledna 2007 (20:00) - Hamburg

Semifinále 
 Německo –  Francie 	32:31pp	(11:12, 21:21)

1. února 2007 (17:30) - Kolín nad Rýnem

 Polsko –  Dánsko 	36:33pp	(15:14, 26:26)	

1. února 2007 (20:00) - Hamburg

Finále 
 Německo –  Polsko	29:24	(17:13)

4. února 2007 (16:30) - Kolín nad Rýnem

O 3. místo 
 Dánsko –  Francie	34:27	(21:15)

4. února 2007 (14:00) - Kolín nad Rýnem

O 5. – 8. místo 
 Chorvatsko –  Španělsko 35:27 (16:12)

1. února 2007 (15:00) - Kolín nad Rýnem

 Rusko –  Island		28:25	(16:14)

1. února 2007 (17:30) - Hamburg

O 5. místo 
 Chorvatsko –  Rusko 	34:25	(18:12)

3. února 2007 (16:30) - Kolín nad Rýnem

O 7. místo 
 Španělsko –  Island	40:36	(19:13)

3. února 2007 (14:00) - Kolín nad Rýnem

O 9. místo 
 Maďarsko –  Slovinsko 	34:33	(16:16)

30. ledna 2007 (15:00) - Kolín nad Rýnem

O 11. místo 
 Tunisko –  Česko 	25:21	(13:13)

30. ledna 2007 (15:00) - Hamburg

O 13. - 18. místo

Skupina A 

 Kuvajt –  Ukrajina 23:33 (10:19)

24. ledna 2007 (20:00) - Lemgo

 Kuvajt –  Argentina 25:28 (10:16)

25. ledna 2007 (18:00) - Lemgo

 Ukrajina –  Argentina 23:22 (13:8)

27. ledna 2007 (20:00) - Lemgo

Skupina B 

 Egypt –  Norsko 18:27 (9:12)

24. ledna 2007 (18:00) - Lemgo

 Egypt –  Jižní Korea 30:36 (13:16)

25. ledna 2007 (20:00) - Lemgo

 Norsko –  Jižní Korea 34:32 (17:17)

27. ledna 2007 (18:00) - Lemgo

O 13. místo 
 Norsko –  Ukrajina	32:22	(12:12)

28. ledna 2007 (18:00)

O 15. místo 
 Jižní Korea –  Argentina 38:31	(19:13)

28. ledna 2007 (15:30)

O 17. místo 
 Egypt –  Kuvajt 	26:22	(12:14)	

28. ledna 2007 (13:00)

O 19. - 24. místo

Skupina A (Halle/Westf., Dortmund) 

 Grónsko –  Austrálie 34:25 (16:12)

24. ledna 2007 (15:30)

 Grónsko –  Brazílie 30:33 (13:18)

25. ledna 2007 (18:30)

 Austrálie –  Brazílie 23:30 (6:17)

27. ledna 2007 (14:00)

Skupina B (Halle/Westf., Dortmund) 

 Katar –  Angola 27:33 (14:15)

24. ledna 2007 (20:00)

 Katar –  Maroko 27:44 (14:22)

25. ledna 2007 (14:00)

 Angola –  Maroko 28:32 (14:16)

27. ledna 2007 (18:30)

O 19. místo 
 Brazílie –  Maroko 	36:29	(17:12)

28. ledna 2007 (20:00)

O 21. místo 
 Angola –  Grónsko	29:28	(14:12)

28. ledna 2007 (17:30)

O 23. místo 
 Katar –  Austrálie 	36:22	(15:14)

28. ledna 2007 (13:00)

Statistiky

Nejlepší střelci

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 
 (de) Ergebnisse der Handball-WM 2007
 (en) Oficiální stránky IHF
 (en) Sportovní statistiky

Mistrovství světa v házené mužů
Házená v roce 2007
Házená v Německu
Házená v Berlíně